Torneo – forma di festa d'armi di origine medievale
Torneo – competizione organizzata di giochi o sport
Torneo – digrafo che per ogni insieme di due dei suoi nodi presenta uno e un solo arco.

Altri progetti